GRES Acadêmicos de Vigário Geral est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D3 Carnaval

  D5 Carnaval

Enredos

Références 

École de samba à Rio de Janeiro